

Географія 
 Конфієнца — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія,  провінція Павія.

Кораблі 
 Конфієнца — торпедний крейсер типу «Гоїто» Королівських ВМС Італії 2-ї половини XIX століття. На службі протягом 1890-1901 років.
 Конфієнца — есмінець типу «Палестро». Збудований у 1923 році. Затонув 20 листопада 1940 року внаслідок зіткнення з допоміжним крейсером «Капітано А. Чеккі» ()